Desa Jajar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jajar (administrativ by i Indonesien, lat -7,52, long 111,49), Jawa Timur, 
 Desa Jajar (administrativ by i Indonesien, lat -7,91, long 112,12), Jawa Timur, 
 Desa Jajar (administrativ by i Indonesien, lat -8,07, long 112,30), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar